Montjay puede referirse a: 

 Montjay, comuna de Altos Alpes (Francia).
 Montjay, comuna de Saona y Loira (Francia).